Amigdoscalpellum är ett släkte av kräftdjur. Amigdoscalpellum ingår i familjen Scalpellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Amigdoscalpellum